Joseph Nuttin sr. (1909-1988), Belgisch psycholoog, 
Jozef Nuttin jr. (1933-2014), Vlaams sociaal-psycholoog.